Cette page regroupe l'ensemble des '''monuments classés du quartier de Haringrode, dans la ville d'Anvers, en Belgique.

|}

Voir aussi 
 
 Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, 2011

Haringrode
Anvers Haringrode